Муравская у́лица — улица в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Митино. Пролегает между Пятницким шоссе и 2-й Муравской улицей.

Вправо отходят:
Пятницкое шоссе (дублёр)
1-я Муравская улица
2-я Муравская улица
Муравская улица находится целиком за пределами МКАД.
Улица с двухсторонним движением автотранспорта (по одной полосе в каждом направлении). Тротуары – с 2-х сторон. С одной стороны – электродепо «Митино» (относится к Пятницкому шоссе), с другой – Новогорский лесопарк и коттеджный поселок Рождествено.

История
Улица названа в 1996 году по находящейся в этой местности реке Муравка (правый приток реки Сходни). По Муравке проходит современная граница города Москвы.
Ранее в левой части рос лес, но в 2009 году большая его часть была вырублена для строительства электродепо «Митино».

Здания и сооружения

Здания
Около 200 трехэтажных коттеджей в коттеджном поселке Рождествено (2000-е годы постройки).

Транспорт

Наземный транспорт
По улице ходит автобус № 614.

Метро
Пятницкое шоссе

Примечания

Ссылки
 Викимапия — Муравская улица; ссылки на другие карты см. в карточке статьи.
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ: Муравская улица
 
 Муравская улица: учреждения и организации.
 Муравская улица